Hamden kan syfta på:

Hamden, Connecticut
Hamden, New York
Hamden, Ohio

Se även
 Hampden – flera